Сент-Уа́н-ла-Руері́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 45 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Уан-ла-Руері, Антрен, Ла-Фонтенель i Трамбле було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Куенон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 344 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 821,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Уан-ла-Руері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан-ла-Руері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен